Здание султана Абдул-Самада, «Бангунан-Султан-Абдул-Самад» () — административное здание, расположенное на площади Мердека в Куала-Лумпуре, Малайзия. Возведённое в 1894—1897 годах архитектором А. Ч. Норманом, оно позднее было названо в честь султана Абдул-Самада, который правил Селангором в момент, когда началось строительство.

Строительство 

Строительство было начато англичанами в 1894 году и завершилось через 3 года. Архитектор здания — англичанин А. Ч. Норман; его имя видно на каменном основании здания. Стоимость проекта составила 152 тысяч долларов. Первый камень в фундамент был заложен 6 октября 1894 года губернатором Стрейтс-Сетлментса сэром Чарльзом Митчеллом. 

Султан Абдул Самад и губернатор провинции официально открыли здание в 1897-м году. На церемонию открытия были приглашены высокие чиновники и журналисты из Сингапура. Позже здание было названо в честь Абдула Самада — правящего султана Селангора.

Архитектура 

Здание построено в мавританском стиле с медными куполами в форме луковиц. Здание содержит три башни: 2 башни с винтовыми лестницами и большая башня с часами. Её высота — 43 метрa.

Использование здания 

Изначально здание было Британским Административным центром, затем здесь располагался Высший арбитражный суд Малайзии.

Сейчас в этом историческом здании расположено Министерство культуры Малайзии.

В настоящее время на фоне здания султана Абдула Самада проводятся различные мероприятия, такие как парад 31 августа — (Национальный день), Новый год, различные карнавалы.

Примечания

Ссылки 
 Sultan Abdul Samad Building
 Sultan Abdul Samad Building

Здания и сооружения Куала-Лумпура
Здания и сооружения, заложенные в 1894 году
Здания и сооружения, построенные в 1897 году
Сооружения в мавританском стиле
История Малайзии